The Journey steht für:
 Die Reise (1959), ein US-amerikanischer Film von Anatole Litvak aus dem Jahr 1959 (Originaltitel)
 The Journey (2016), ein britischer Film von Nick Hamm aus dem Jahr 2016 
 The Journey (911-Album), ein Musikalbum der britischen Gruppe 911 aus dem Jahr 1997  
 The Journey (Jessica-Mauboy-Album), ein Musikalbum der australischen Sängerin Jessica Mauboy aus dem Jahr 2006